Евге́ний Ви́кторович Амети́стов (род. 18 июня 1940, Краснодар) — российский теплофизик, член-корреспондент РАН (1997), с 1990 по 2005 годы — ректор МЭИ, с 2006 года — советник ректора МЭИ.

Биография 
Евгений Викторович Аметистов родился 18 июня 1940 года в Краснодаре.

В 1960 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт, а в 1965 году — Московский энергетический институт (МЭИ), с которым была связана вся его последующая жизнь: он последовательно был аспирантом, ассистентом, доцентом и профессором МЭИ.

В 1975 году в МЭИ была создана новая кафедра криогенной техники (ныне — кафедра низких температур), где под руководством В. А. Григорьева были развёрнуты работы по исследованию процессов кипения криогенных жидкостей, а с начала 1980-х годов — и по исследованию методов получения систем монодисперсных частиц и процессов переноса в них. Активное участие в этих исследованиях принимал Е. В. Аметистов; в 1985 году за работы по изучению кипения криогенных жидкостей Е. В. Аметистову, В. А. Григорьеву и Ю. М. Павлову была присуждена Государственная премия СССР в области науки и техники.

В 1985 году (когда В. А. Григорьева, являвшегося в то время ректором МЭИ и заведующим кафедрой криогенной техники, пригласили на работу в ЦК КПСС), Е. В. Аметистов возглавил кафедру и руководил ею до 2006 года (в 2000 году на базе кафедры был создан Центр высоких температур МЭИ, научным руководителем которого стал Е. В. Аметистов). В 1986—1990 годах он работал также проректором МЭИ по научной работе.

На прошедшей в начале 1990 года конференции трудового коллектива МЭИ (первой в истории института) по предложению И. Н. Орлова (ректор МЭИ в 1985—1990 гг.) впервые на альтернативной основе был избран новый ректор Московского энергетического института — профессор Е. В. Аметистов. Он возглавлял МЭИ до 2005 года.

30 мая 1997 года Е. В. Аметистов был избран членом-корреспондентом РАН по Отделению физико-технических проблем энергетики (теплофизика).

С 2006 года Е. В. Аметистов работает советником ректора МЭИ. Он также является (с 2005 года) научным руководителем Корпоративного энергетического университета, соучредителями которого стали МЭИ и РАО «ЕЭС России».

Е. В. Аметистов является вице-президентом Международной энергетической академии, членом Международной академии холода, Международной академии наук высшей школы и других международных организаций.

Научная деятельность 
К основным областям научных интересов Е. В. Аметистова относятся физика и техника низких температур. Важнейшие его труды посвящены изучению закономерностей тепло- и массообмена при кипении криогенных жидкостей, а также исследованию веществ в монодисперсном состоянии. В частности, Е. В. Аметистов показал возможности практического использования сверхтекучего гелия в качестве теплоносителя при криостатировании различных систем, включая сверхпроводящие устройства.

Автор и соавтор более 150 печатных научных работ (включая 17 монографий), 18 изобретений.

Награды и премии 
 Лауреат Государственной премии СССР (1985)
 Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1993) — за комплекс научно-технических работ по энергофизическим основам получения и применения монодисперсных систем
 Лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования (за 2001 год) 
 Лауреат премии Правительства России
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2000)
 Заслуженный работник энергетической системы России
 Почётный энергетик Мосэнерго
 Ветеран энергетики (нагрудный знак)
 Почётный работник топливно-энергетического комплекса
 Почётный работник высшего профессионального образования РФ
 Награждён юбилейным знаком «85 лет Плана ГОЭЛРО»
 Награждён нагрудным знаком Минвуза СССР «За отличные успехи в работе», почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР

Публикации

Отдельные издания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Учебник; 1-е издание — 2002 год, 4-е издание — 2008 год). Библиографические сведения о 4-м издании:

Некоторые статьи

Примечания

Ссылки 
 Евгений Викторович Аметистов. Краткая справка // Сайт премии «Российский энергетический олимп»
 
 Аметистов Евгений Викторович. Биографический очерк на сайте кафедры низких температур МЭИ.

Выпускники Кубанского аграрного университета
Выпускники МЭИ
Ректоры МЭИ
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Преподаватели МЭИ
Теплофизики России